Francesco Bonifacio ist der Name folgender Personen:

* Francesco Giovanni Bonifacio (1912–1946), italienischer römisch-katholischer Priester
 Francesco Paolo Bonifacio (1923–1989), italienischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker